Таллин 1987 — десятый из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Это шестой таллинский турнир, носивший статус мемориала П. П. Кереса.

Турнир проходил с 6 по 24 апреля 1987 г.

Организаторы вернулись к схеме, по которой проводился турнир 1969 г.: к участию были приглашены 14 шахматистов (9 советских и 5 иностранцев). Среди участников турнира было 8 гроссмейстеров.

Победителем турнира стал М. Н. Гуревич.

Турнирная таблица

Турнирный сборник 
Таллинн 87 : Междунар. шахмат. турнир, посвящ. памяти П. Кереса : Турнир. сб. / Сост. Ю. Рандвийр. - Таллин: Ээсти раамат, 1989. - 175,[1] с. : ил.; 22 см.; ISBN 5-450-01652-2

См. также 

 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1987 год в шахматах
Апрель 1987 года
1987 год в Эстонии